ФК «Адміра» (Відень) у сезоні 1928—1929 — 24-й сезон австрійського футбольного клубу «Адміра» (Відень). Нападник клубу Антон Шалль третій рік поспіль став найкращим бомбардиром чемпіонату.

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Кубок Мітропи

Товариські матчі

Посилання 
  
  
  

1928–1929
Адміра